Název Dražejov mají dvě sídla:
 Dražejov (Strakonice), část města Strakonice v okrese Strakonice
 Dražejov (Dubá), část města Dubá v okrese Česká Lípa